In 2003 werd de Copa Estado de São Paulo, die gezien wordt als de vierde editie van de Copa Paulista de Futebol, gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat São Paulo, die niet aantraden in de nationale competities, of de tweede elftallen van clubs die er wel in aantraden. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 6 juni tot 10 december. Santo André werd kampioen.

Eerste fase

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Tweede fase
In de kwartfinale werd er slechts één wedstrijd gespeeld.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Copa Paulista de Futebol
Braziliaans competitievoetbal 2003